Anders Näslund kan syfta på bland andra:

* Anders Näslund (1915–1978), svensk arkitekt, målare och tecknare
 Anders Näslund (1920–1974), svensk operasångare
 Anders Näslund (född 1952), svensk skådespelare